Xana (cantora) — vocalista da banda portuguesa Rádio Macau
 Xana Carvalho — cantora portuguesa
 Xana (mitologia) — figura da mitologia asturiana

Desambiguações de música
Desambiguações de mitologia